Конве́нция о биологи́ческом разнообра́зии — международное соглашение, принятое в Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 года.

Целями Конвенции являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путём предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путём надлежащей передачи соответствующих технологий с учётом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путём должного финансирования.

Конвенция была открыта для подписания Сторонами 5 июня 1992 года и вступила в силу 29 декабря 1993 года.

Сохранение ex-situ и in-situ 
Конвенция о биологическом разнообразии предусматривает два вида сохранения биоразнообразия — in-situ и ex-situ:

Сохранение ex-situ означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественных мест обитания. Подразумевается сохранение видов в зоопарках и в лабораториях, в частности предлагается ведение генетических банков данных вымирающих видов, дабы в дальнейшем иметь возможность восстановить утерянное (например, путём клонирования).

Сохранение in-situ означает сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки. Как правило, подразумевается сохранение компонентов биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ): заповедниках, заказниках, национальных парках, памятниках природы и т. п. Особо обращается внимание на сохранение местообитаний видов и структуры взаимосвязей.

Стороны, подписавшие Конвенцию 

 Антигуа и Барбуда — 5 июня 1992 года
 Австралия — 5 июня 1992 года
 Бангладеш — 5 июня 1992 года
 Бельгия — 5 июня 1992 года
 Бразилия — 5 июня 1992 года
 Финляндия — 5 июня 1992 года
 Индия — 5 июня 1992 года
 Индонезия — 5 июня 1992 года
 Италия — 5 июня 1992 года
 Лихтенштейн — 5 июня 1992 года
 Республика Молдова — 5 июня 1992 года
 Науру — 5 июня 1992 года
 Нидерланды — 5 июня 1992 года
 Пакистан — 5 июня 1992 года
 Польша — 5 июня 1992 года
 Румыния — 5 июня 1992 года
 Ботсвана — 8 июня 1992 года
 Мадагаскар — 8 июня 1992 года
 Швеция — 8 июня 1992 года
 Тувалу — 8 июня 1992 года
 Югославия — 8 июня 1992 года
 Бахрейн — 9 июня 1992 года
 Эквадор — 9 июня 1992 года
 Египет — 9 июня 1992 года
 Казахстан — 9 июня 1992 года
 Кувейт — 9 июня 1992 года
 Люксембург — 9 июня 1992 года
 Норвегия — 9 июня 1992 года
 Судан — 9 июня 1992 года
 Уругвай — 9 июня 1992 года
 Вануату — 9 июня 1992 года
 Кот-д’Ивуар — 10 июня 1992 года
 Эфиопия — 10 июня 1992 года
 Исландия — 10 июня 1992 года
 Малави — 10 июня 1992 года
 Маврикий — 10 июня 1992 года
 Оман — 10 июня 1992 года
 Руанда — 10 июня 1992 года
 Сан-Марино — 10 июня 1992 года
 Сейшельские Острова — 10 июня 1992 года
 Шри-Ланка — 10 июня 1992 года
 Белоруссия — 11 июня 1992 года
 Бутан — 11 июня 1992 года
 Бурунди — 11 июня 1992 года
 Канада — 11 июня 1992 года
 Китай — 11 июня 1992 года
 Коморские Острова — 11 июня 1992 года
 Конго — 11 июня 1992 года
 Хорватия — 11 июня 1992 года
 КНДР — 11 июня 1992 года
 Израиль — 11 июня 1992 года
 Ямайка — 11 июня 1992 года
 Иордания — 11 июня 1992 года
 Кения — 11 июня 1992 года
 Латвия — 11 июня 1992 года
 Лесото — 11 июня 1992 года
 Литва — 11 июня 1992 года
 Монако — 11 июня 1992 года
 Мьянма — 11 июня 1992 года
 Нигер — 11 июня 1992 года
 Катар — 11 июня 1992 года
 Тринидад и Тобаго — 11 июня 1992 года
 Турция — 11 июня 1992 года
 Украина — 11 июня 1992 года
 ОАЭ — 11 июня 1992 года
 Заир — 11 июня 1992 года
 Замбия — 11 июня 1992 года
 Афганистан — 12 июня 1992 года
 Ангола — 12 июня 1992 года
 Аргентина — 12 июня 1992 года
 Азербайджан — 12 июня 1992 года
 Багамские Острова — 12 июня 1992 года
 Барбадос — 12 июня 1992 года
 Болгария — 12 июня 1992 года
 Буркина-Фасо — 12 июня 1992 года
 Кабо-Верде — 12 июня 1992 года
 Чад — 12 июня 1992 года
 Колумбия — 12 июня 1992 года
 Острова Кука — 12 июня 1992 года
 Куба — 12 июня 1992 года
 Кипр — 12 июня 1992 года
 Дания — 12 июня 1992 года
 Эстония — 12 июня 1992 года
 Габон — 12 июня 1992 года
 Гамбия — 12 июня 1992 года
 Германия — 12 июня 1992 года
 Гана — 12 июня 1992 года
 Греция — 12 июня 1992 года
 Гвинея — 12 июня 1992 года
 Гвинея-Бисау — 12 июня 1992 года
 Ливан — 12 июня 1992 года
 Либерия — 12 июня 1992 года
 Малайзия — 12 июня 1992 года
 Мальдивские Острова — 12 июня 1992 года
 Мальта — 12 июня 1992 года
 Маршалловы Острова — 12 июня 1992 года
 Мавритания — 12 июня 1992 года
 Макронезия — 12 июня 1992 года
 Монголия — 12 июня 1992 года
 Мозамбик — 12 июня 1992 года
 Намибия — 12 июня 1992 года
 Непал — 12 июня 1992 года
 Новая Зеландия — 12 июня 1992 года
 Парагвай — 12 июня 1992 года
 Перу — 12 июня 1992 года
 Филиппины — 12 июня 1992 года
 Сент-Китс и Невис — 12 июня 1992 года
 Самоа — 12 июня 1992 года
 Сан-Томе и Принсипи — 12 июня 1992 года
 Свазиленд — 12 июня 1992 года
 Швейцария — 12 июня 1992 года
 Таиланд — 12 июня 1992 года
 Того — 12 июня 1992 года
 Уганда — 12 июня 1992 года
 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 12 июня 1992 года
 Объединённая Республика Танзания — 12 июня 1992 года
 Венесуэла — 12 июня 1992 года
 Йемен — 12 июня 1992 года
 Зимбабве — 12 июня 1992 года
 Алжир — 13 июня 1992 года
 Армения — 13 июня 1992 года
 Австрия — 13 июня 1992 года
 Белиз — 13 июня 1992 года
 Бенин — 13 июня 1992 года
 Боливия — 13 июня 1992 года
 Центрально-Африканская Республика — 13 июня 1992 года
 Чили — 13 июня 1992 года
 Коста-Рика — 13 июня 1992 года
 Джибути — 13 июня 1992 года
 Доминиканская Республика — 13 июня 1992 года
 Сальвадор — 13 июня 1992 года
 Европейское экономическое сообщество — 13 июня 1992 года
 Франция — 13 июня 1992 года
 Гватемала — 13 июня 1992 года
 Гайана — 13 июня 1992 года
 Гаити — 13 июня 1992 года
 Венгрия — 13 июня 1992 года
 Гондурас — 13 июня 1992 года
 Ирландия — 13 июня 1992 года
 Япония — 13 июня 1992 года
 Мексика — 13 июня 1992 года
 Марокко — 13 июня 1992 года
 Никарагуа — 13 июня 1992 года
 Нигерия — 13 июня 1992 года
 Панама — 13 июня 1992 года

В 1995 году Российская Федерация ратифицировала конвенцию по биологическому разнообразию, взяв при этом на себя ряд обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной стратегии по сохранению биоразнообразия. Стратегия была утверждена 5 июня 2001 г. на Национальном форуме по сохранению биоразнообразия и получила дальнейшее развитие в документе 2014 года.

Картахенский протокол по биобезопасности 
В январе 2000 года к конвенции был принят .

Вступил в силу в 2003—2004 годах.

Нагойский протокол 
29 октября 2010 года был принят Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения.

В июле 2014 года на Конвенции о биологическом разнообразии было объявлено о том, что получено необходимое количество документов о ратификации (50). Протокол вступил в силу 12 октября 2014 года.

См. также 

 Международный день биологического разнообразия

Примечания

Литература 
 Davis, K. 2008. A CBD manual for botanic gardens English version, Italian version Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

Ссылки 

 The Convention on Biological Diversity (CBD) website
 Конвенция о биологическом разнообразии
 Конвенция о биологическом разнообразии
 Конвенция о биологическом разнообразии. Задачи России // Радио Свобода, 24.01.2008
 Ratifications at depositary
 Case studies on the implementation of the Convention from BGCI website with links to relevant articles
 Introductory note by Laurence Boisson de Chazournes, procedural history note and audiovisual material on the Convention on Biological Diversity in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law

Международные конвенции
Экологическое право